Kopriva (Razkrižje), een plaats in de Sloveense gemeente Razkrižje
 Kopriva (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana